Skrót rm, RM lub Rm może oznaczać:
 Franciszkanki Rodziny Maryi
 RM (łac. Rochettum et Mantolettum) – kanonik drugiego stopnia, odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu
 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
 rada miasta
 Radio Maryja
 rm – polecenie uniksowe
 RM – południowokoreański raper
 Redemptoris missio – encyklika Jana Pawła II 
 .rm – jedno z rozszerzeń plików RealAudio
 RM – Reichsmark – środek płatniczy w Niemczech międzywojennych
 RM – RPG Maker – Program do tworzenia gier RPG
 RM – ratownictwo medyczne

Przypisy